Tornos bezeichnet:

 Tornos (Teruel), eine Gemeinde in der Provinz Teruel, Spanien
 Tornos Holding, ein Schweizer Werkzeugmaschinenhersteller